Anton Biersack ist der Name folgender Personen:

* Anton Biersack (Komponist) (1907–1982), deutscher Komponist
 Anton Biersack (Eishockeyspieler) (1927–2007), deutscher Eishockeyspieler